Лома дел Камичин има више значења:

 Лома дел Камичин (Толиман), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома дел Камичин (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику